La saison 2018-2019 est la  de la BeNe League.

Participants

Organisation

Saison régulière

Phase finale

Championnat de Belgique 
HYC Herentals est champion de Belgique en battant Bulldogs de Liège 8 à 2 en finale.

Championnat des Pays-Bas 
Nijmegen Devils est champion des Pays Bas en battant HYS La Haye 7 à 4 en finale.

Articles connexes

Liens externes 

Saison 2018-2019 de hockey sur glace
BeNe League
BeNe League
2018-2019